Группа B — одна из четырёх групп группового турнира Кубка Америки по футболу 2016 года. В ней соревнуются следующие сборные: Бразилия, Эквадор, Гаити (победитель квалификационного плей-офф) и Перу. Матчи в группе начались 4 июня и закончились 12 июня.

Команды

Таблица 

В 1/4 финала:
 Победитель группы встретится с командой, занявшей 2-е место в группе A.
 Занявшая 2-е место в группе команда встретится с победителем группы A.

Матчи

Гаити — Перу

Бразилия — Эквадор

Бразилия — Гаити

Эквадор — Перу

Эквадор — Гаити

Бразилия — Перу

Примечания 

Группа B